Kragerø (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Kragerø (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente